Hevesi-Tóth Tamás (Szolnok, 1984. szeptember 29. –) magyar labdarúgó, a Szigetszentmiklós középpályása.

Források 
Hevesi-Tóth Tamás adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1984-ben született személyek
Szolnokiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Jászberényi SE labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A Veszprém FC labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
Élő személyek